Katia est un prénom féminin. Il s'agit d'une variante du nom Katya, utilisé en Russie comme un diminutif pour Ekaterina (l'équivalent de Catherine).

Noms 
 Pour les articles sur les personnes prénommées Katia, consulter la liste générée automatiquement.

Katia est aussi le surnom de :
 Ekaterina Mikhaïlovna Dolgoroukova (1847-1922), princesse Yourievska, épouse du tsar Alexandre II,
 Ekaterina Gordeeva (1971-), patineuse artistique russe.

Autres 
 Titre de plusieurs films : 
 Nom de plusieurs cyclones tropicaux :

Voir aussi 
 

Prénom féminin